ULG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ôlgij, Ôlgij (Mongolia)